Synthétiseur, un instrument de musique électronique capable de créer et de manipuler des sons  par certaines techniques de synthèse sonore ;

 Synthétiseur, convertisseur énergie/matière synthétisant de la nourriture, dans l'univers de fiction de Star Trek ;

 Synthétiseurs, êtres techno-organiques résultant du croisement de manipulations génétiques, dans le jeu vidéo Half-Life ;

 , dispositif qui permet de générer des images ;

 Synthesizer Greatest, ou Synthétiseur – Les Plus Grands Thèmes, série de compilations éditées dans les années 1980-1990.

Homonymie